Krottenbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Krottenbach (Nürnberg), statistischer Bezirk des Stadtbezirks Außenstadt Süd in Nürnberg
 Krottenbach (Gemeinden Miesenbach, Waldegg), Ort in Miesenbach und Reichental (Gemeinde Waldegg), Niederösterreich
 eine Straße im Wiener Gemeindebezirk Döbling, siehe Krottenbachstraße (Wien)

Fließgewässer:
 Kleiner Krottenbach, linker Zufluss des Krottenbach (Mödlingbach) bei Biedermannsdorf, Bezirk Mödling, Niederösterreich

 Krottenbach (Blauwasser), rechter Zufluss des Blauwassers (zum Oberrhein) vor Burkheim am Kaiserstuhl, Stadt Vogtsburg im Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Krottenbach (Dürrach), linker Zufluss der Dürrach vor dem Sylvensteinspeicher bei Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Krottenbach (Wien), heute als Bachkanal geführter Fluss in Wien
 Krottenbach (Mödlingbach), linker Zufluss des Mödlingbachs bei Achau, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Krottenbach (Rednitz), linker Zufluss der Rednitz nach Mühlhof, kreisfreies Nürnberg, Bayern
 Krottenbach (Wutach), linker Zufluss der Wutach in Achdorf, Stadt Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Krotenbach
 Krötenbach
 Kröttenbach (Begriffsklärung)